Касса́ндра Джин (; 5 октября 1985, Хьюстон, Техас, США) — американская телевизионная актриса и фотомодель.

Жизнь и карьера 
Джин родилась в Хьюстоне, штат Техас. Она начала карьеру фотомодели в 2002 году, а позже стала работать как актриса, появляясь в эпизодах сериалов «Холм одного дерева», «C.S.I.: Место преступления» и «Безумцы».

С 25 декабря 2012 года Джин замужем за актёром Стивеном Амеллом. У супругов есть дочь — Мэйврик «Мэйви» Александра Джин Амелл (род. 15.10.2013).

Примечания

Ссылки 
 

Участники шоу «Топ-модель по-американски»